Проспе́кт Рудаки́ () — главная улица города Душанбе — столицы Таджикистана.

География 
Проспект проходит с юга на север по территории районов Шохмансур и Исмоили Сомони, пересекая практически весь город. Начинается от площади имени Куйбышева у улицы Моёншо Назаршоева и железнодорожного вокзала, пересекает улицы Садриддина Айни, Бухоро, Шотемура, проспект Исмаила Самани и несколько других важных магистралей и заканчивается у северной границы города, сливаясь с проспектом Хафиза Шерози на берегу реки Варзоб. Длина проспекта составляет около 12 километров.

История 
До 1992 года основная часть проспекта носила имя В. И. Ленина, затем в рамках кампании по возрождению национальной идентичности проспект был переименован и назван в честь таджикского поэта и учёного Абу Абдуллах Джафара Рудаки. К нему также были присоединены бывшие улицы Кирова и Лахути.

Застройка 
 дом 7 — гостиница «Душанбе»
 дом 17 — главный корпус Таджикского национального университета
 дом 28 — Театр оперы и балета имени Садриддина Айни
 дом 33 — Академия наук Таджикистана
 дом 34 — Министерство культуры Республики Таджикистан
 дом 42 — здание Высшего собрания (парламента) Таджикистана
 дом 82 — мэрия Душанбе
 дом 84 — чайхана «Рохат»
 дом 86 — Таджикский академический театр драмы имени А. Лахути
 дом 89 — дом-музей Сухроба Курбанова
 дом 107А — Национальный банк Таджикистана
 дом 146 — Таджикский аграрный университет имени Шириншо Шотемура

Примечания 

Проспекты Душанбе
Улицы, названные в честь Владимира Ленина